Кедарнатх — гора в Гімалаях
 Кедарнатх — селище в індійському штаті Уттаракханд
 Кедарнатх — індуїстський храм у цьому селищі